Горњи Брег () је насеље у Србији у општини Сента у Севернобанатском округу. Према попису из 2011. било је 1726 становника.

Овде се налази Основна школа у атару Ада.

Демографија 
У насељу Горњи Брег живи 1497 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 40,6 година (40,1 код мушкараца и 41,1 код жена). У насељу има 739 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,56.

Ово насеље је великим делом насељено Мађарима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Напомене 
→ * — Подаци за површину и густину насељености дати су збирно за катастарску општину Сента, на којој се налазе три насеља, Богараш, Горњи Брег и Сента.

Галерија

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Сенти
Насељена места у Војводини
Википројект географија/Насеља у Србији